Kaffeehaus oder Caffeehaus steht für:
 Café, eine Gaststätte
 Wiener Kaffeehaus, typisches Wiener Café
 Kaffeehaus (Kyselka), Kulturdenkmal in Kyselka, Tschechien
 Kaffeehaus am Emmasee, denkmalgeschütztes Gebäude in Bremen, Deutschland
 Kaffeehaus (Wolfenbüttel), Niedersachsen

Das Kaffeehaus oder Das Caffeehaus steht für:
 Das Kaffeehaus, Komödie von Carlo Goldoni
 Das Kaffeehaus oder die Schottländerin, Stück von Voltaire
 Das Caffeehaus, historischer Roman von Roman Rausch

Siehe auch:
 Im Kaffeehaus
 Gelehrtes Kaffeehaus
 Das literarische Kaffeehaus
 Liste von Kaffeehausketten